Хидры — название населённых пунктов в Белоруссии:

 Хидры — деревня в Дрогичинском районе Брестской области.
 Хидры — агрогородок в Кобринском районе Брестской области.
 Хидры — деревня в Пружанском районе Брестской области.